Duke of York Island kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Duke of York Island (ö i Antarktis),

Papua Nya Guinea 

 Duke of York Island (ö i Papua Nya Guinea), East New Britain, Kokopo,

Tokelau 

 Äldre namn på Atafu, atoll, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Papua Nya Guineaförgreningar